Афанасьев, Владимир Васильевич:
 Афанасьев, Владимир Васильевич (род. 1951) — российский учёный, ректор ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.
 Афанасьев, Владимир Васильевич — подпоручик; георгиевский кавалер (.
 Афанасьев, Владимир Васильевич (1928—1982) — советский скульптор, живописец.